IHE steht als Abkürzung für:

 Integrating the Healthcare Enterprise, Initiative von Anwendern und Herstellern mit dem Ziel, den Datenaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen zu standardisieren und zu harmonisieren
 UNESCO-IHE, Institute for Hydrological Education, ein Institut der UNESCO in Delft zu allen Themen rund um Wasser und Wasserversorgung

Abkürzung